Mravenec lesní menší (Formica polyctena, Förster 1850) je mravenec patřící do skupiny tzv. lesních mravenců, společně s blízkým příbuzným mravencem lesním větším, mravencem lučním a dalšími druhy. V Česku je nejběžnější a nejrozšířenější lesní mravenec.
Mravenec lesní menší preferuje suchá stanoviště, početné kolonie zakládá v listnatých i jehličnatých lesích. Hnízda na slunných místech jsou plochá, ve stinných smrkových lesích buduje obrovská, až dva metry vysoká mraveniště kuželovitého tvaru. Mraveniště má někdy také tvar neuspořádané hromady s více vrcholy. Stavebním materiálem je pouze jehličí.

Je to polygynní druh, v jednom hnízdě žijí až stovky královen. Jsou teritoriální a napadají všechen hmyz v okolí hnízda.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Mravencovití